Klosterstraße 20 oder Klosterstraße 20 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Haus Klosterstraße 20 (Eupen)
 Mariä Himmelfahrt (Ramsen, Pfalz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Ramsen (Pfalz)
 Klosterstraße 20 (Schwerin), siehe Liste der Baudenkmale in Schwerin
 Historisches Archiv der Maschinenfabrik Rieter AG (Winterthur), siehe Liste der Kulturgüter in Winterthur/Kreis 4
 Klosterstraße 20 (Woldegk), siehe Liste der Baudenkmale in Woldegk